La coupe de France de handball masculin 2004-2005 a eu lieu du 15 mars au 15 mai 2005, les demi-finales et la finale se déroulant au cours d'un même week-end à Saintes.

Le Montpellier Handball remporte sa sixième coupe de France de suite en disposant en finale du club de l'US Ivry Handball.

Tableau final

Finale 

Chambéry Savoie Handball
 Gardiens de but :
 Nebojša Stojinović, 30 minutes, 8 arrêts dont 1/2 pen. 
 Cyril Dumoulin, 30 minutes, 6 arrêts dont 0/2 pen.
Joueurs :
 Nenad Vučković, 7/13,   
 Guillaume Joli, 4/7, 
 Edu Fernández, 2/4, 
 Emeric Paillasson, 2/5	
 Edouard Moskalenko, 2/2	
 Karel Nocar, 1/6	
 Stéphane Clemençon, 1/1	
 Zacharia N'Diaye, 1/3	
 Christophe Zuniga, 1/2	
 Christophe Quive, 1/2, 
 Benjamin Gille, 0/0, 
 Nicolas Moretti, 0/1, 
 Entraîneur : 
 Philippe Gardent

Montpellier Handball
 Gardiens de but :
 Thierry Omeyer, 55 minutes, 13 arrêts dont 0/2 pen.
 Daouda Karaboué, 5 minutes, 0 arrêt
 Joueurs :
 Michaël Guigou, 9/11	
 Mladen Bojinović, 9/16	
 David Juricek, 6/8	
 Nikola Karabatic, 4/5	
 Frédéric Dole, 2/6	
 Grégory Anquetil, 1/1	
 Geoffroy Krantz, 0/1, 
 Semir Zuzo, 0/1,  
 Damien Kabengele, 0/2	
 Franck Junillon, 0/2,  
 Sébastien Bosquet, 0/0	
 Andrej Golić, 0/0	
 Entraîneur : 
 Patrice Canayer

Vainqueur final

Liens externes 
 Coupe de France masculine 2004-2005 sur les-sports.info

Voir aussi 
 Championnat de France 2004-2005
 Championnat de France de D2 2004-2005
 Coupe de la Ligue 2004-2005
 Coupe de France féminine 2004-2005

Références 

2004-2005
Handball M
Coupe M